Grote groensnavelmalkoha
 Kleine groensnavelmalkoha